Muff:
 Muff – miejscowość w Irlandii
 Muff Winwood – (wł. Mervyn Winwood; * 1943, Birmingham), angielski kompozytor i producent muzyczny
 Speak & Spell Sampler: Big Muff – singel grupy Depeche Mode